Родинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Родино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1324 человека, в том числе 600 мужчин и 724 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1298 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Объездное,
 село Родино.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района